Белый ангел — фреска из церкви Вознесения сербского православного монастыря Милешева. Также может означать:

Фильмы 
  — американский фильм 1936 года.
  — итальянский фильм 1943 года.
  — итальянский фильм 1955 года.
 Белый ангел — британский фильм 1994 года.
  — турецкий фильм 2007 года.

Люди и объекты, известные под прозвищем «Белый ангел» 
  (1938—1986) — мексиканский рестлер.
 Менгеле, Йозеф (1911—1979) — немецкий врач, проводивший медицинские опыты на узниках концлагеря Освенцим во время Второй мировой войны.
  (1928—2005) — английский рестлер, менеджер и комментатор.
  — цветок, известный на Филиппинах и в Таиланде как «белый ангел».
 «Белые ангелы» — ультрас футбольной команды «Загреб».

См. также